Добрый — фамилия и название населённых пунктов:

 Добрый, Абрам Юрьевич (1867—1936) — российский промышленный и общественный деятель.
 Добрый, Kaрел (род. 1969) — чешский актёр театра, кино и телевидения.

Россия 
 Добрый — посёлок в Орловском районе Орловской области.
 Добрый — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Добрый — российский бренд безалкогольных напитков.